Сезон 1998/99 стал для «Баварии» 34-м в чемпионате Германии и 99-м со дня основания клуба.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как обладатель кубка Германии.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1998/1999